mini|120px| Guayaquil
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1982 war das 37. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis 30. Mai 1982 in Guayaquil statt. Es war die erste Dreiband-WM in Ecuador.

Geschichte 
Die drei Erstplatzierten der letzten WM waren nicht am Start. Der Niederländer Rini van Bracht nahm zum dritten Mal an einer Dreiband-WM teil. Nach zwei zweiten Plätzen reichte es diesmal zum Titel. Die einzige Niederlage musste van Bracht gegen den Deutschen Dieter Müller einstecken. Die WM war sehr ausgeglichen. So war der Gewinnpunkteunterschied vom dritten bis zum neunten Platz lediglich 3 Punkte. Für die Vereinigten Staaten gab es durch Carlos Hallon nach 46 Jahren wieder einmal eine WM-Medaille.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1982
Karambolageveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Guayaquil
Billardturnier in Ecuador